Twee koningen van de Parthen:
Vonones I (7-12 na Chr.)
Vonones II (51 na Chr.)
Vonones van Indo-Skythië
Vonones van Armenië
Vonones (geslacht), een geslacht van hooiwagens